SXU steht für:
 Flughafen Soddo (IATA-Code), Flughafen von Soddo, Äthiopien

sxu steht für:
 Obersächsischer Dialekt (ISO-639-3-Code)

Abkürzung